«Джордж Буш» () — американский авианосец типа «Нимиц», десятый и последний корабль этого типа, имеет значительное количество усовершенствований по сравнению с предыдущими кораблями проекта. Назван в честь 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Является вторым кораблём США, названным в честь военно-морского лётчика (первым был «Форрестол»), а также вторым, названным в честь живущего президента (после авианосца «Рональд Рейган»).Также имеет позывной "Avenger", в честь самолета TBM Avenger , которым управлял тогдашний лейтенант Джордж Буш-старший во время Второй мировой войны.

Заложен 6 сентября 2003 года, спущен на воду 9 октября 2006 года, включён в состав флота 10 января 2009 года.

Нововведения 

Авианосец имеет следующие нововведения:
 «Остров»: Уменьшен и модернизирован бронированными стеклами окон, новыми радарами и коммуникационными установками.
 Палуба: Обновлены газоотбойники.
 Система хранения и распределения авиатоплива: Обновлена до уровня полуавтоматического управления процессом заправки.
 Система промывки гальюнов: Обновлена на вакуумную систему.
 Электроника и коммуникационные системы: Модернизированы с целью увеличения уровня автоматизации и снижения затрат по обслуживанию.

Происшествия 
На авианосце часто отказывают гальюны, за время первого боевого похода в Персидский залив (май 2011 года) на авианосце два раза отказывали все 423 унитаза. Всего на авианосце 25 раз в неделю происходят подобные происшествия, было затрачено более 10000 человеко-часов. Отказы вакуумной системы слива — проблема авианосца. В 2012 году при обслуживании в доке были приняты меры для предотвращения засоров вакуумной системы.

Примечания

Ссылки 

 Upgrades needed for toilets on carrier
 Carrier Bush suffers widespread toilet outages

Авианосцы типа «Нимиц»